Futbolnij klub Lokomotiv Moskva  er et traditionsrigt russisk fodboldhold med base i Moskva.

Lokomotiv vandt Ruslands Premier League i 2002, 2004 og 2017/18, USSR Cup i 1936 og 1957 og den russiske pokalturnering i 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017 og 2019. Klubben blev nr. to i ligaen i i 1959, 1995, 1999, 2000, 2001 og 2019 og vandt den russiek Super Cup i 2003, 2005 og i 2019.

Historie
Klubben blev grundlagt som Kazanka (Moskovskaya-Kazanskaya Zh.D) i 1922. I 1924 samlede klubben de bedste fodboldspillere under navnet "KOR" ("Klubben af Oktober Revolutionen"). I 1931 tog klubben igen navnet Kazanka (Moskovskaya-Kazanskaya Zh.D) og i 1936 tog klubben sit nuværende navn. 

I sovjettiden var Lokomotiv Moskva en del af det sovjetiske system for frivillig idræt under paraplyen "Lokomotiv", og var ejet af Sovjetunionen transportministerium.

Spillere

Nuværende spillerstrup

(pr. 15. september 2017)

Titler 
 Ruslands Premier League: 2002, 2004, 2017/18
 Sovjet pokal: 1936, 1957
 Russisk pokal: 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019

Referencer 

Fodboldklubber i Rusland
Etableret i 1923
Fodboldklubber i Moskva